Champvent steht für:
 Champvent, Ort im Schweizer Kanton Waadt
 Champvent (Adelsgeschlecht), das Adelsgeschlecht der Herren von Champvent

Champvent ist der Name folgender Personen:
 Guillaume de Champvent († 1301), Bischof von Lausanne
 Othon de Champvent († 1312), Bischof von Lausanne
 Pierre de Champvent, Aus Savoyen stammender Adliger und Höfling in englischen Diensten